Världsmästerskapen i taekwondo 2017 arrangerades i Muju i Sydkorea mellan den 24 och 30 juni 2017.

Värdnationen Sydkorea blev den framgångsrikaste nationen i mästerskapen, med tio medaljer varav fem guld.

Medaljörer

Damer

Herrar

Medaljtabell

Källor
 2017 WTF World Taekwondo Championships Muju - Medallists by Event. World Taekwondo. Läst 2 december 2017.
 2017 WTF World Taekwondo Championships Muju - Medal Standings. World Taekwondo. Läst 2 december 2017.

Noter 

2017 i Sydkorea
2017
Internationella sportevenemang i Sydkorea
Sportåret 2017